Віктор Юноша-Пйотровський (1855—1917) — польський архітектор.
 Казімєж Юноща-Стемповський (1880—1943) — один з найвидатніших польських акторів театру і кіно довоєнного періоду.
 Клеменс Юноша (1849—1898) — польський письменник, новеліст, фейлетоніст та журналіст.
 Яцек Юноша-Киселевський (* 1952) — посол Польщі в Бразилії (2007—2013) та Португалії (з 2016), генеральний консул у Торонто (1999—2004).

 Юноша — шляхетський герб.
 Юноша ІІІ — шляхетський герб.
польські прізвища